Mandah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mandah, distrikt, Kepulauan Riau,

Mongoliet 

 Mandah (distrikt i Mongoliet), Dornogobi, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar